ZB est un code, qui signifie :
 Monarch Airlines, selon le code AITA des compagnies aériennes ;
 Zentralbahn, entreprise de transport ferroviaire suisse.

C'est aussi une abréviation en allemand, généralement notée z. B. pour  (« par exemple »).

Code